Yicheng (宜城) est une ville de la province du Hubei en Chine ;
 Le district de Yicheng (驿城) est une subdivision administrative de la province du Henan en Chine ;
 Le district de Yicheng (峄城) est une subdivision administrative de la province du Shandong en Chine ;
 Le Xian de Yicheng (翼城) est une subdivision administrative de la province du Shanxi en Chine.